Mas Sastre (Bordils)
 Mas Sastre (l'Escala) 
 Mas Sastre (Torroella de Fluvià)